Karolina Gotchéva (en macédonien , Karolina Gočeva) est une chanteuse macédonienne née le  à Bitola, à l’époque en Yougoslavie. Elle a représenté deux fois son pays au Concours Eurovision de la chanson, en 2002 et en 2007.

Biographie

Albums 

 Mamo pušti me - 1992
 Jas Imam Pesna - 2000
 Zošto sonot ima kraj - 2002
 Znaes Kolku Vredam - 2003
 Kad Zvezde Nam Se Sklope…Kao Nekada - 2003
 Vo Zaborav - 2005
 U Zaboravu - 2006

Singles 
 Mamo, pušti me - 1991
 Koj da ti kaže - 1994
 Isčekuvanje - 1995
 Ma, ajde kaži mi - 1996
 Tonovi tajni - 1997
 Ukradeni noći - 1998
 Sakaj Me - 1999
 Bez ogled na se - 1999
 Nemir (duo avec Toše Proeski) - 2000
 Za nas - 2000
 Milenium so tebe - 2000
 Ti Mozes - 2001
 Jamajka - 2002
 Ke bide se vo red - 2002
 Od Nas Zavisi - 2002
 Štom Sakaš/Kad Voliš - 2002
 Hipokrit/Zacaren Krug - 2003
 Ljubov pod oblacite/Ljubov ispod oblaka - 2003
 Srešćemo se opet - 2003 (the song is a cover-version of Vlado Janevski's song Nekogas & Negde)
 Znaeš Kolku Vredam/Znaš Koliko Vredim - 2004
 Se Lažam Sebe/Lažem Sebe - 2005 (there have been rumours that this song is a Ozzy Osbourne cover, but the songwriter Kaliopi demanted this and managed to proove it at courts).
 Ruža Ružica - 2005
 Vo Zaborav/U Zaboravu - 2005
 Ova Srce Znae/Teško srcu pada - 2006
 Bela Pesna/Bjela Pesma (duet with Aki Rahimovski) - 2006 (the song is a cover-version of Risto Samardziev's song Bela)
 Umiram Bez Tebe/Umirem bez tebe - 2006
 Ti i ja (duo avec Flamingosi) - 2006
 Mojot Svet - 2007
 Jedan Dan - 2007
 Kad te nema - 2007

Liens externes 
 Karolina Online
  Site de fans de l'Eurovision

Chanteuse macédonienne
Participant au Concours Eurovision de la chanson 2002
Participant au Concours Eurovision de la chanson 2007
Participant au Concours Eurovision de la chanson pour la Macédoine du Nord
Naissance à Bitola
Naissance en avril 1980